CAPI steht für:
 Coherent Accelerator Processor Interface, Bus zur Anbindung von Ko-Prozessoren an POWER8-Prozessoren
 Common ISDN Application Programming Interface, Programmierschnittschnelle für ISDN-Karten
 Computer Assisted Personal Interview, Befragung mit Hilfe eines Notebooks
 Cryptographic Application Programming Interface von Microsoft, siehe Cryptography API

Siehe auch:
 Kapi
 Cappi

Abkürzung